Biskupski ist der Familienname folgender Personen:
 Eugeniusz Biskupski (1947–2010), polnischer Dreispringer
 Jackie Biskupski (* 1966), US-amerikanische Politikerin
 Wassili Wiktorowitsch Biskupski (1878–1945), russischer General